Дея́ние, Деянье (устаревшее слово):
 Деяние, в уголовном праве — акт осознанно-волевого поведения человека в форме действия или бездействия.
 Деяние — поступок, сознательное действие, реализованный акт свободной воли.